Danger Danger:

 Danger Danger — американская группа, исполняющая музыку в стиле мелодик-рок.
 Danger Danger — дебютный студийный альбом американской хард-рок группы Danger Danger.